Coesfeld bezeichnet:
 Coesfeld, eine Stadt im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Coesfeld, Verwaltungseinheit in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Coesfeld (1816–1974), ehemalige Verwaltungseinheit in Nordrhein-Westfalen
 Kirchspiel Coesfeld, ehemalige politische Landgemeinde, 1969 aufgelöst

Coesfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Coesfeld († 1301), Lübecker Bürgermeister 1299–1301
 Heinrich von Coesfeld († 1410), Kartäuser, Prior in Gertrudenberg, Verfasser asketischer und mystischer Schriften
 Johann von Coesfeld, Kölner Postmeister im frühen 17. Jh.
 Josef Coesfeld (1914–1986), deutscher Maskenbildner, Sänger und Filmschauspieler
 Marquard von Coesfeld, Lübecker Bürgermeister 1341–1342 

Siehe auch:

 Coesfeld-Lette, Ortsteil der Stadt Coesfeld